Llista d'asteroides del 98.001 al 99.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 98001–98100 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 98101–98200 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 98201–98300 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 98301–98400 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 98401–98500 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 98501–98600 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 98601–98700 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 98701–98800 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 98801–98900 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 98901–99000 [ edit]